Anon steht für:

 Anon (Film), britischer Spielfilm (2018)
 Cyclohexanon, ein zyklisches Keton

Añón ist der Familienname von:
 Manuel Añón (* 1992), spanischer Springreiter

Anon. ist Abkürzung für:
 Anonymus, Bezeichnung für einen unbekannten Autor

Abkürzung